A magyar labdarúgó-válogatott Európai nemzetek kupája-selejtező mérkőzése a Szovjetunió ellen, 1959. szeptember 27-én. A találkozó végeredménye 0–1 lett.

Előzmények 
Az első, 1960-as európai nemzetek kupája selejtezőjében a magyar válogatott a szovjet csapattal mérkőzött a nyolcaddöntőben, oda-visszavágós rendszerben. Az első mérkőzést 1958. szeptember 28-án játszották, melyet a Szovjetunió 3–1-re nyert meg.

A mérkőzés 

A Szovjetunió 4–1-es összesítéssel jutott a negyeddöntőbe.

Források 
 A mérkőzés adatlapja az uefa.com weboldalon
 A mérkőzés adatlapja a magyarfutball.hu weboldalon

Kapcsolódó szócikkek 
 A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 1959-ben

1959 a labdarúgásban
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 1959-ben
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései a Szovjetunió ellen